Radolisjta (makedonska: Радолишта; ) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Struga, i den sydvästra delen av landet,  kilometer sydväst om huvudstaden Skopje. Radolisjta ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Radolisjta är varierad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer väster om Radolisjta. Runt Radolisjta är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Struga,  kilometer öster om Radolisjta. 

Trakten runt Radolisjta består till största delen av jordbruksmark.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Struga (kommun)